Лави́н — французская () и испанская () фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лавин, Аврил (род. 1984) — канадская певица.
 Лавин, Ариан (род. 1984) — канадская сноубордистка.
 Лавин, Зак (род. 1995) — американский баскетболист.
 Лавин, Иван Дмитриевич (1878—1937) — русский и советский актёр театра и кино, заслуженный артист Республики.
 Лавин, Карлос (1883—1962) — чилийский композитор.
 Лавин, Кристин (род. 1952) — американская певица-бард.
 Лавин, Линда (род. 1937) — американская певица и актриса.
 Лавин, Томас Джозеф (род. 1976) — американский BMX-ер, музыкант и ведущий популярного реалити-шоу The Challenge на MTV.
 Лавин, Янник (род. 1975) — французский гребец-каноист.

Топоним 
 Лавин () — коммуна в кантоне Граубюнден (Швейцария).

См. также 
 Лавинь
 Лавина (значения)